Friedrich Engelken ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Engelken (Mediziner) (1777–1829), deutscher Psychiater 
 Friedrich Engelken (Schauspieler) (1804–1879), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor 
 Friedrich Johannes Hugo von Engelken (1881–1930), dänisch-amerikanischer Finanzmanager  
 Friedrich Ludwig Engelken (1749–1826), deutscher Theologe und Geistlicher, Generalsuperintendent von Pommern